Ла Флорида Уно има више значења:

 Ла Флорида Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флорида Уно (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику